Der Übelbach ist ein rund 26,7 Kilometer langer, rechter Nebenfluss der Mur in der Steiermark. Er durchfließt unter anderen die gleichnamige und vermutlich nach ihm benannte Marktgemeinde Übelbach.

Verlauf 
Der Übelbach entsteht nahe der Gemeindegrenze zu Sankt Stefan ob Leoben im westlichen Teil der Marktgemeinde Übelbach im westlichen Teil der Katastralgemeinde Neuhof am Südosthang des Speikkogels auf der Gleinalpe. Er fließt in wenig ausgeprägten Talschlingen insgesamt nach Osten. Kurz nach der Quelle fließt er relativ gerade nach Südsüdosten, ehe er nach einigen hundert Metern in eine nordöstliche Richtung abbiegt. Kurz vor dem Ortsgebiet von Übelbach biegt er nach Südosten ab und hält diese Richtung bis kurz nach Waldstein bei, wo er nach Süden abknickt. Bei Deutschfeistritz biegt er nach Osten ab, ehe er im nordwestlichen Teil des Ortsgebietes in die Mur einmündet, welche kurz danach von einem Südost- auf einen Südlauf schwenkt. In Übelbach bildet er zwei Seitenarme aus, welche 702 Meter und 1606 Meter lang sind. Auf seinen Verlauf nimmt der Übelbach mehrere größere sowie einige kleinere Fließgewässer auf.

Geschichte 
Im 18. Jahrhundert wurde das Wasser des Übelbaches genutzt, um die in Übelbach ansässigen Hammerschmieden zu betreiben, welche unter anderem Sensen und Nägel produzierten. Weiters kam es immer wieder zu großen Hochwasserschäden durch den Übelbach.

Einzelnachweise

Weblinks 

Geographie (Deutschfeistritz)
Übelbach
Gleinalpe
Gewässer im Bezirk Graz-Umgebung
Gewässer in den Alpen